wc – uniksowe narzędzie do liczenia słów, znaków, linii lub bajtów w pliku lub potoku
 WC lub w.c. – pot. ubikacja, toaleta
 muszla klozetowa (ang. water closet, WC) – element wyposażenia ubikacji umożliwiający wypróżnianie się lub oddawanie moczu w pozycji siedzącej, bądź stojącej
 kompakt WC – element wyposażenia ubikacji będący połączeniem muszli klozetowej oraz spłuczki toaletowej
 WC – amerykański raper, członek formacji hip-hopowej Westside Connection
 WC – polski zespół punkrockowy
 węglik wolframu – związek chemiczny o wzorze sumarycznym WC
 węzeł drogowy typu WC